Marek Motyka (ur. 1958) – polski piłkarz i trener
 Marek Motyka (ur. 1980) – polski lekkoatleta
 Marek Motyka – polski lekarz, prof. dr hab.
 Marek Motyka – polski psycholog, dr hab.